Рэ́йнер, Ре́йнер () — английская фамилия. Известные носители:

 Рэйнер, Адам (род. 1977) — англо-американский актёр.
 Рэйнер, Анджела (род. 1980) — британский политик.
 Рэйнер, Луиза Ингрем (1832—1924) — британская художница-акварелистка.
 Рэйнер, Самуэль (1843—1894) — британский художник-пейзажист.
 Рэйнер, Чак (1920—2002) — канадский хоккеист, вратарь.

См. также 
 Райнер
 Рейнер

Примечания